University of North Carolina kan avse:
 University of North Carolina (universitssystem) – ett universitssystem med flera campus
 University of North Carolina at Chapel Hill
 University of North Carolina at Pembroke
 University of North Carolina at Greensboro
 University of North Carolina at Charlotte
 University of North Carolina at Asheville
 North Carolina State University
 North Carolina Central University